Holthof ist der Name folgender Orte:
 Holthof, Ortsteil der Gemeinde Splietsdorf im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern

Holthof ist der Familienname folgender Personen:
 Annelies Holthof (* 1993), belgische Bobfahrerin
 Christoph Holthof (* 1975), deutscher Filmproduzent
 Karl Holthof (1835–1884), Jurist, Journalist und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Holthoff